Сальватьерра-де-лос-Баррос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комарка-де-Херес-де-лос-Кабальерос. Занимает площадь 75 км². Население — 1772 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 66 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Бадахоса